HUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Redstone Field, Redstone Arsenal / Huntsville (Alabama), Stati Uniti

Geografia
Cina
Contea di Hua – contea della provincia di Henan
Monte Hua – montagna dello Shaanxi

Persone
Hua Chenyu (1990) – cantante e compositore cinese
Hua Guofeng, conosciuto in Italia anche col nome di Houa Kuo-Feng (1921-2008) – politico cinese
Hua Tuo (140 circa–208 circa) – medico cinese

Altro
Hua Mulan – leggendaria eroina cinese